Il singolare del torneo di tennis Jerusalem Challenger 1992, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitore Gilad Bloom che ha battuto in finale Vladimir Gabričidze 6-3, 6-1.

Teste di serie 

 Gilad Bloom (Campione)
 Thierry Guardiola (secondo turno)
 Thomas Högstedt (quarti di finale)
 Grant Stafford (secondo turno)

 Dinu Pescariu (secondo turno)
 Markus Zillner (primo turno)
 Vladimir Gabričidze (finale)
 Carl Limberger (secondo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Jerusalem Challenger 1992